Un Roadster puede referirse a:

Un tipo de bicicleta o motocicleta
Un tipo de automóvil biplaza descapotable 
Leopard Roadster
Morgan Roadster
Smart Roadster
Tesla Roadster